Wobble (engl. to wobble steht für wackeln, taumeln, schwanken, schaukeln):
 Wobble-Hypothese, für eine These in der Genetik.
 Wobble, ein im Deutschen als Lenkerflattern bezeichnetes Phänomen bei Zweirädern.
 Wobble, sinusförmige Abweichung der spiralförmigen Datenspur optischer Speichermedien zur Bestimmung der Radialgeschwindigkeit und Kodierung zusätzlicher Information (z. B. ATIP, ADIP).
 Wobblen bezeichnet ein Vibrato von Bässen oder bassähnlichen Instrumenten in der Musik.
 Jah Wobble (* 1958), britischer Musiker

Siehe auch:
 Wobblies, traditionelle Bezeichnung für die Industrial Workers of the World
 Wobbler, Begriffsklärung